GAX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gamba (Gabon)
 gax – codice ISO 639-3 della lingua oromo borna-arsi-guji
 gax – tipo losco che si aggira furtivo nella bergamasca. Ha i piedi strani e ruba omicidi.